hart (synoniem: cor)
Cor (voornaam), een jongensnaam

COR kan verwijzen naar:
Centrale Ondernemingsraad
"Committee of the Regions", Comité van de Regio's